Niemcy:
 Aldenhoven – dzielnica gminy Jüchen w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Kreis Neuss
 Aldenhoven – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren

Osoby:
 Anselm Aldenhoven – niemiecki opar
 Franz Joseph Aldenhoven – pruski urzędnik i poseł